«Новичок года НБА» () — награда, которая ежегодно присуждается лучшему новичку по итогам регулярного сезона, начиная с сезона 1952/53. Победитель получает трофей имени Эдди Готлиба (в честь главного тренера клуба «Филадельфия Уорриорз», который вывел команду в финал сезона 1946/47). Победителя выбирают спортивные журналисты из США и Канады голосованием за трёх лучших новичков из списка. За первое место начисляется 5 очков, за второе — 3, а за третье — 1. Игрок, набравший наибольшее количество баллов по итогам голосования, признаётся Новичком года НБА.

Текущим обладателем титула является Джа Морант из клуба «Мемфис Гриззлис». 12 обладателей звания «Новичок года» смогли завоевать в течение карьеры награду самого ценного игрока (MVP); Уилт Чемберлен и Уэс Анселд в одном сезоне смогли получить обе награды. 22 из 63 «Новичков года» избраны в Зал славы баскетбола. 19 обладателей звания «Новичок года» были выбраны на драфте под первым номером. Трижды титул был разделён между двумя игроками — Дейвом Коуэнсом и Джеффом Петри в сезоне 1970/71, Грантом Хиллом и Джейсоном Киддом в сезоне 1994/95, а также Элтоном Брэндом и Стивом Фрэнсисом в сезоне 1999/00. Тим Данкан (Американские Виргинские острова), Патрик Юинг (Ямайка), Пау Газоль (Испания), Кайри Ирвинг (Австралия), Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика), Эндрю Уиггинс (Канада), Бен Симмонс (Австралия) и Лука Дончич (Словения) — игроки, родившиеся за пределами США, которым доставался трофей. Данкан является гражданином США, однако в НБА считается иностранцем, так как родился за пределами страны.

Победители

Примечание 
  Выиграл титул Самый ценный игрок регулярного сезона НБА в том же году.
  Задрафтованный в 1962 году «Цинциннати Роялз», Джерри Лукас не подписывал контракт до 1963 года, пытаясь подписать контракт с «Кливленд Пайперс» Американской Баскетбольной Лиги (1961—1963). Сделка с Кливленд не удалась, и он подписал контракт с «Цинциннати». Его дебютный сезон состоялся в 1963-64 годах.
  Задрафтованный в 1978 году «Бостон Селтикс», Ларри Бёрд остался на последний год в колледже и не играл в НБА вплоть до 1979 года. Дебют в НБА состоялся в сезоне 1979-80 годов.
  Патрик Юинг — уроженец Ямайки, натурализован США. Представлял США на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.
  Задрафтованный в 1987 году «Сан-Антонио Спёрс», Дэвид Робинсон не играл в НБА до 1989 года согласно соглашению с Военно-морскими силами США. Дебют в НБА состоялся в сезоне 1989-90 годов.
  По рождению Тим Данкан гражданин США, как и все граждане Вирджинских островов, он смог играть за США на международных турнирах.
  Отмечен сезон, в котором объявлены два обладателя титула.
  В начале существования лиги (1947—1965 гг.) с целью увеличения числа болельщиков, командам была предложена процедура территориального драфта. Перед драфтом взамен выбора в первом раунде клуб выбирал игрока из непосредственного места расположения клуба. Так, в 1956 году уроженец Массачусетса Том Хейнсон перешёл в «Бостон Селтикс» (за 9 лет выиграл титул чемпиона НБА 8 раз), а в 1959 году Уилт Чемберлен не стал первым номером драфта напрямую попав в родную «Филадельфию».
  Льюис Алсиндор принял ислам и сменил своё имя на Карим Абдул-Джаббар 1 мая 1971 года.
  Несмотря на то, что Блейк Гриффин был выбран под 1-м номером на драфте 2009 года, лучшим новичком в НБА стал лишь год спустя, так как весь первый сезон он пропустил из-за травмы левого колена, полученной в предсезонной игре.
  Карл-Энтони Таунс родился и вырос в США, его отец — американец, а мать — доминиканка. С 2012 года он играет за сборную Доминиканской Республики на международной арене.

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды НБА